Роршах () — виборчий округ у Швейцарії в кантоні Санкт-Галлен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Санкт-Галлен